Tom Gorman, giocatore di lacrosse canadese.
 Tom Gorman, tennista statunitense.